Фа́цер () — фамилия. Известные носители:

 Фацер, Карл (1866—1932) — финский предприниматель.
 Фацер, Эдвард (1861—1943) — финский музыкант и композитор.

 «Фацер» (Fazer, Oy Karl Fazer Ab) — финская частная компания, производитель продуктов питания.